Koktal kan syfta på:

Geografi

Kazakstan 

 Koktal (ort i Kazakstan, Qaraghandy, lat 49,65, long 73,52), 
 Koktal (ort i Kazakstan, Almaty), 

Robotskapade Kazakstanförgreningar